Панама има више значења:
 Панама, држава
 Панама (град)
 Панама (Ајова)
 Панама (Њујорк)
 Панама (Илиноис)
 Панама (Небраска)
 Панама (Оклахома)
 Панама (филм)